Celebration kan syfta på:

 Celebration, Florida – en ort i USA
 Celebration (musikalbum) – ett album av Madonna från 2009
 Celebration – ett samlingsalbum av Olsen Brothers från 2005